

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Квинт Вераний и Гай Помпей Лонг Галл.
 Консулы-суффекты: Луций Маммий Поллион и Квинт Аллий Максим.
 1 января — Агриппина становится женой императора Клавдия.
 Сенека-младший становится учителем Нерона.
 Основание римского поселения Глев (Западная Англия).
 Венеты получают права римских граждан
 Изгнание евреев из Рима.
 В Иерусалиме проходит Апостольский собор христиан.
 (предположительно) Апостол Павел пишет Послание к Галатам.
Китай:
 Знаменитый китайский генерал Ма Юань умирает от эпидемии, погубившей заметную часть его армии.
 Переговоры с Сяньби.
 Ухуани подчиняются империи Хань.
Хунну:
 Междоусобная война. Северные хунны вытеснены в Халху (Монголия).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 49 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 49 году

 Лоллия Паулина — императрица-консорт Римской империи (38), третья жена Калигулы. Покончила с собой.
  — римский сенатор и претор, покончил жизнь самоубийством в день свадьбы Клавдия и Агриппины
 Гондофар — первый правитель Индо-парфянского царства.
  — китайский генерал

См. также